Příjmení Feřtek nosí více významných osobností:

 Tomáš Feřtek (* 1962) – český publicista, novinář a spisovatel
 Václav Feřtek (1943) (* 1943) – český fotbalista
 Václav Feřtek (* 1967) – český fotbalista